Las elecciones municipales de Villa de Merlo de 2023  tendrán lugar el domingo 11 de junio​ del mencionado año, con el objetivo de renovar el cargo de intendente y elegir 5 integrantes del Concejo Deliberante para el período 2023-2027. El actual intendente Juan Álvarez Pintos está habilitado para postularse a un nuevo mandato de cuatro años, según lo establece la Constitución de San Luis.

En el Concejo Deliberante de Villa de Merlo, se renovará cinco concejales municipales afectando a tres bancas del Bloque Juntos por el Cambio, dos del Bloque Unidos por San Luis y uno del Bloque Unidos por San Luis.  

Simultáneamente, tendrán lugar las elecciones provinciales de San Luis de 2023 y las elecciones municipales de los demás municipios de San Luis. Con la aplicación de la "Ley de Lemas" se eliminó el sistema de Primarias, Abiertas y Simultáneas (PAS) y cada alianza o coalición serán representadas por un lema en conjunto integrado por distintas listas (sublemas); cada sublema sumará sus votos recibidos al lema perteneciente.

Cronograma electoral 

El calendario electoral que se utilizará para las elecciones en Villa de Merlo, fue establecido por la Justicia Electoral de San Luis basado en la Ley de Lemas de San Luis y el Código Nacional Electoral.

Potenciales Candidaturas a la Intendencia

Lema Cambia San Luis

Lema Unidos por San Luis

Elecciones en el Concejo Deliberante

Bancas a renovar 

En el Concejo Deliberante de Villa de Merlo, se renovará cinco concejales municipales afectando a tres bancas del Bloque Juntos por el Cambio, dos del Bloque Unidos por San Luis y uno del Bloque Unidos por San Luis. El concejal Leonardo Rodríguez, además es presidente del Concejo, mientras que Carlos Almena Vicepresidente.

Potenciales Candidaturas al Concejo Deliberante

Lema Unidos por San Luis

Referencias 

Elecciones en Argentina en 2023
Elecciones en la provincia de San Luis

Elecciones en Argentina en 2023
Elecciones en la provincia de San Luis